Some Kind of Monster kan henvise til:

 Some Kind of Monster (ep) - en EP af bandet Metallica
 Some Kind of Monster (film) - en film om Metallica